Мика Миш (рус. Мышонок Микки) — журнал комиксов. Публиковался в Белграде: 1936—1941.

Первый выпуск вышел 21 марта 1936 года.

Владельцем и издателем журнала был один из самых известных довоенных издателей, русский эмигрант Александр Ефимович Ивкович. Журнал первоначально имел восемь страниц 21 × 29 см, число которых впоследствии увеличилось до 12. Печатался черно-белым, хотя были периоды, когда обложка и несколько страниц печатались в цвете. Изначально журнал назывался "Дечји стрип Мика Миш". В более поздний период, изменил название на "Мика Миш", ниже добавлялся слоган "Забавни лист у стрипу".

В начале, "Мика Миш" публиковался один раз в неделю (по субботам), а с 24-го номера стал выходить два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Издание было одним из лучших юмористических журналов в Королевстве Югославия, в первую очередь потому, что он уважал желание читателей. Редакция периодически проводила измерения популярности отдельных комиксов. Интересно, что читатели предпочитали читать комиксы местных авторов, так как они в определенные периоды выходили в два раза чаще иностранных.Тем не менее, в целом, содержание было сбалансированным.

В журнале собрались первоклассные русские художники эмигранты: Николай Навоев, Юрий Лобачев, Константин Кузнецов, Сергей Соловьев, Иван Шеншин, Александр Ранхнер и другие местные авторы.

Последний номер "Мика Миш" вышел 8-ого октября  1941 года.

Примечания

Ссылки 
 Оцифрованные выпуски "Мика Миш"  1937 и 1938 года.

Журналы комиксов
Печатные издания, возникшие в 1936 году
Печатные издания, закрытые в 1941 году